Појам  може да се односи на:
Скај (материјал),
Скај (острво), острво у Шкотској
Телевизија Скај